Ківікюла (Kiviküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ківікюла — село у волості Гаапсалу повіту Ляенемаа.
 Ківікюла — село у волості Віру-Ніґула повіту Ляене-Вірумаа.
 Ківікюла — село у волості Валґа повіту Валґамаа.